Rio Piranji — curso de água do estado de Pernambuco
Rio Piranji — curso de água do estado do Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos